In 2003 werd het 89ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 30 maart en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro